Agathonikos ist der Name folgender Personen:

 Agathonikos von Nikomedia (3. Jh.), Märtyrer 
 Agathonikos von Tarsos (wirksam im 5./6. Jahrhundert), fiktiver theologischer Schriftsteller und Bischof